Brick Church ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brick Church (New Jersey)
 Brick Church (Pennsylvania)
 Brick Church (Tennessee)

Siehe auch:
 Old Brick Church